Muziek
 Alter Ego (dancegroep) - Duitse dancegroep
 Alter Ego (Deense band) - Deense rockband
 Alter Ego (muziekensemble) - Italiaans muziekensemble
 Alter Ego (Peruaanse band) - Peruaanse rockband

 Alter Ego (Minus One) - single van Minus One
 Alter Ego (Ryūji Imaichi) - single van Ryūji Imaichi

 Alter Ego (Amanda Lear) - album van Amanda Lear
 Alter Ego (Tyrese) - album van Tyrese

Overig
 Alter ego - tweede persoonlijkheid 
 Alter ego (stripreeks) - Belgische stripreeks
 Alter Ego (videospel) - videospel uit 1986